Льес (, ) — французские топоним и фамилия. Может означать:

Топоним 
  — кантон в департаменте Эна, Франция.

Фамилия 
  (род. 1954) — люксембургский предприниматель.
 Льес-Бодар, Жан-Пьер (1811 — после 1885) — французский химик и деятель образования.

См. также 
 Льес-Нотр-Дам